La Muralla ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 La Muralla (Coahuila)
 La Muralla (Durango)
 La Muralla (Putla Villa de Guerrero), Bundesstaat Oaxaca
 La Muralla (Santiago Ixtayutla), Bundesstaat Oaxaca
 La Muralla (Querétaro)
 La Muralla (San Luis Potosí)
 La Muralla (Aldama), Bundesstaat Tamaulipas
 La Muralla (Ocampo), Bundesstaat Tamaulipas